Esistono due comuni francesi con questo nome

Torcy-le-Grand – Aube
Torcy-le-Grand – Senna Marittima